Ibis kan avse:

 Ibis (hotell) – en av Accor-koncernens budgethotellkedjor
 Ibis (tidskrift) – en tidskrift utgiven av British Ornithologists' Union
 Ibis (musikgrupp) – en svensk jazzgrupp
 Ibisfåglar – en fågelfamilj i ordningen pelikanfåglar med arter där ibis ingår
 IBIS – en samtals- och självhjälpsgrupp, se  Intresseföreningen bipolär sjukdom
IBIS (In Body Image Stabilization) – bildstabilistering inbyggd i kamerahuset
IBIS (ICAO Bird information system) - System som samlar data angående fågelkollisioner med flygplan

Se även
 Ibis Creek